Liste Swadesh de 207 mots en français et en créole martiniquais (à compléter).

Présentation

Liste 

 Orthographe :
La langue créole étant enseignée aujourd'hui en université, l'orthographe proposée par le GEREC-F () est actuellement celle utilisée par la plupart.

Voir aussi

Liens internes 
 Créole martiniquais

Liens externes 
 Wiktionnaire : Liste Swadesh
 Dictionnaire du créole martiniquais (source)
 Lexique créole-français (source)

créole martiniquais
Langue créole martiniquaise